Erixon Michiel Arnolf Danso, abrégé Erixon Danso, né le  à Amsterdam aux Pays-Bas, est un footballeur international arubais. Il évolue au poste d'ailier au club de Stal Kamianske.

Carrière

En club 

Erixon Danso rejoint le FC Emmen pour une saison, plus une en option, en juin 2015.

En sélection 

Il honore sa première sélection le  lors d'un match contre la Barbade.

Par la suite, le 8 septembre 2015, il inscrit un doublé contre Saint-Vincent-et-les-Grenadines, lors d'un match des éliminatoires du mondial 2018.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international arubais
Joueur du FC Utrecht
Joueur du FC Dordrecht
Joueur du FC Emmen
Joueur du Stal Kamianske
Naissance en juillet 1989
Naissance à Amsterdam